Лулу́ва бинт Фе́йсал ибн Абду́л-Ази́з А́ль Сау́д (; род. 1948, Эт-Таиф, КСА) — представительница правящей в Саудовской Аравии династии Саудитов, дочь короля Фейсала и его влиятельной супруги Иффат ас-Сунайян. Она является одной из самых влиятельных женских публичных фигур в королевской семье Саудовской Аравии. Родная сестра принца Сауда, министра иностранных дел, и принца Турки, бывшего посла Саудовской Аравии в США. Она активно занимается вопросами женского образования и другими социальными проблемами страны..

Ранние годы 
Лулува бинт Фейсал — одна из девяти детей саудовского короля Фейсала и его супруги Иффат, имевшей турецкие корни. У неё пять старщих братьев: Мухаммед (1937—2017), Сауд (1940—2015), Абдуррахман (1942—2014), Бандар (1943—2015), Турки (род. 1945) и три сестры: Сара (род. 1935), Латифа и Хайфа (род. 1950)..

Принцесса воспитывалась во дворце в Эт-Таифе. Как и другие дети Фейсала, она получила образование за границей, закончив школу в швейцарской Лозанне. Лулува бинт Фейсал вышла замуж за одного из своих двоюродных братьев, от которого родила троих детей, но развелась с ним через десять лет после заключения брака. Её отец был убит, когда ей было 20 лет, сыном его сводного брата, Фейсалом ибн Мусаидом.

Защита интересов женщин 
Принцесса Лулува посвятила свою деятельность улучшению положения женщин в Саудовской Аравии, особенно в области образования. С 1970 года она является членом благотворительного женского общества «Аль-Нахда», базировавшегося в Эр-Рияде. С 1990 по 1999 год она помогала своей матери, королеве Иффат, в управлении школой Дар-аль-Ханан в Джидде, первой частной женской средней школой в Саудовской Аравии. Вместе со своей матерью, братьями и сёстрами она участвовала в создании колледжа Эффат (ныне университет Эффат) в 1999 году.

Лулува бинт Фейсал принимала участие во всех этапах основания колледжа, начиная от сбора средств, разработки учебной программы, надзора за строительством и заканчивая наймом преподавателей и персонала. В настоящее время она занимает должность заместителя председателя совета учредителей и попечительского совета университета, а также его главного руководителем. В 2005 году она впервые позволила сфотографировать себя представителям западных СМИ.

Во время публичной сессии Всемирного экономического форума 2007 года принцесса Лулува выступила против запрета на вождение автомобиля для женщин в Саудовской Аравии. Помимо этого, что она выступает за расширение прав саудовских женщин, она также борется со стереотипами о женщинах Саудовской Аравии, существующими на Западе. Она выступает за предоставление мусульманским женщинам равных прав, но не обязательно тех же.

Представитель Саудовской Аравии 
Лулува бинт Фейсал регулярно представляет Саудовскую Аравию на различных международных форумах. Она была членом Комитета по международной торговле Торгово-промышленной палаты Саудовской Аравии. В 2006 году она возглавила делегацию саудовских женщин-предпринимателей в Гонконге. Принцесса Лулува участвовала в саудовских зарубежных торговых миссиях, сопровождая высокопоставленных членов саудовской королевской семьи в дипломатических поездках.

Лулува произнесла множество речей на площадках по всему миру об улучшении положения мусульманских женщин. Она принимала участие в саммитах Всемирного экономического форума, в том числе выступая на сессиях форума. Во время проведения Всемирного экономического форума 2008 года в Давосе она представила рабочую сессию «Какое образование для какого мира?», выступив с речью, посвящённой философии образования. Она была основным докладчиком на конференции Лондонского института Ближнего Востока в Школе восточных и африканских исследований в Лондоне в 2003 году. У себя на родине она является членом правления Фонда короля Фейсала.

Как и её отец король Фейсал, свободно владеет родным арабским, английским и французским языками.

Награды 
В 2009 году получила почётную степень в колледже Маунт-Холиок (штат Массачусетс, США). Колледж Маунт-Холиок также сыграл консультативную роль при создании университета Эффат.

Предки

Примечания 

Внучки Абдул-Азиза ибн Сауда